Australia na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2011 – reprezentacja Australii podczas czempionatu w Berlinie liczyła 47 zawodników.

Występy reprezentantów Australii

Mężczyźni

Konkurencje biegowe

Konkurencje techniczne

Kobiety

Konkurencje biegowe

Konkurencje techniczne

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Państwa uczestniczące w Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2011
Lekkoatletyka w Australii
2011 w Australii